Влади́мир Петро́вич Шаверновский (польск. Włodzimierz Kajetan Szawernowski, 1 февраля 1872, Ревель — 3 сентября 1944) — российский и польский инженер.

Биография 
Сын морского инженера, генерал-майора инженерной службы. Окончил реальное училище в Николаеве, затем Институт гражданских инженеров в Петербурге. По окончании обучения в 1894 году со званием гражданского инженера и чином X класса был определён на службу в министерство внутренних дел. Гл. инж. стр. (1910). До революции работал в Кронштадте, где спроектировал ряд домов (в том числе два дома служащих Морского ведомства), ныне охраняемых как памятники архитектуры; как инженер, участвовал в проектировании Морского Собора св. Николая Чудотворца и часовни церкви Богоявления Господня; им построен Алексеевский сухой док (1908—1911) — одно из самых больших сооружений такого рода в России. В этом доке ремонтировались наиболее крупные броненосцы российского флота.  Произведен в инспекторы корпуса морской строительной части 6 декабря 1913 г.Кроме того, разработал проекты будущих электростанций на Свири и Волхове, а также проект устройства современной канализации в Кронштадте (не реализован, старая деревянная канализация была там заменена на современную только в 1936 году).

После революции жил и работал в Польше, где вплоть до Второй мировой войны был начальником отдела Морской службы в Гдыне. Также работал в Морском департаменте Министерства промышленности и торговли. Ему принадлежат проекты военного порта в Хеле, бассейна военного порта в Гдыне и набережной на полуострове Вестерплятте (Гданьск). В сентябре 1944 года погиб при бомбёжке.

Его сын Пётр (1901—1975) также был видным инженером, профессором в Морском Институте в Гданьске.

Примечания

Литература 
 Фома Парчевский, 2006: Pamiętniki gubernatora Kronsztadu. Wyd. Mówią Wieki.
 Henryk Wagner, Włodzimierz Kajetan Szawernowski, w: Słownik biograficzny techników polskich, 8, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Warszawa 1997

Ссылки 
 Пояснительная записка к проекту военно-морского храма в Кронштадте 
 Решение Исполнительного комитета Ленинградского городского совета народных депутатов от 06.08.90 № 644 О взятии под охрану памятников архитектуры Петроградского района и г. Кронштадта 
 История водоснабжения и канализации городов Юго - западного Водоканала
 

Инженеры Российской империи
Инженеры Польши